Ek Hasina Thi può indicare:

Ek Hasina Thi: un film noir indiano del 2004, con la regia di Sriram Raghavan
Ek Hasina Thi: una serie televisiva indiana del 2014